język praindoeuropejski () – prajęzyk, ostatni wspólny przodek wszystkich języków indoeuropejskich
 Pan Island Expressway
 Polski Instytut Ekonomiczny
 Przemysłowy Instytut Elektroniki
 rozedma śródmiąższowa

Zobacz też 
 Pie